Buslijn 19 (Haaglanden)
Buslijn 19 (Hulst-Breda)
Buslijn 19 (Amsterdam)
 GVB-buslijn 19 van Czaar Peterstraat naar Centraal Station (1938-1951), sindsdien lijn M, sinds 1968 lijn 6 en sinds 1973 buslijn 29 (Amsterdam).
 GVB-buslijn 19 van Osdorp naar Mercatorplein (1960-2011), sinds 1971 vanaf Sloten en vanaf 1989 naar station Sloterdijk. Sinds 2012 buslijn 69 en sinds 2021 Buslijn 369 (Amsterdam).
 CN-buslijn 19 van Centraal Station naar Aalsmeer (1973-1981), zie Buslijn 9 (Amsterdam-Schiphol).